topór – broń biała i narzędzie

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Topór – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Topór – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mrozy 
 Topór – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Stoczek

Inne 
 Topór – polski herb szlachecki
 Topór – przystanek kolejowy
 Topór – potok, lewy dopływ rzeki Dobra
 Topór – horror produkcji amerykańskiej z 2006 roku w reżyserii Adama Greena

Zobacz też 
 Toporów, Toporek